Räiskä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Räiskö, ö, Lappland, Kemi-Torneå, 
 Räiskä (ö i Finland), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar